Calvos de Randin kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Calvos (ort), Galicien, Provincia de Ourense, 
 Calvos de Randín, kommun, Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Spanienförgreningar